Karl IV (Karl den sköne; på franska Charles IV, Charles le Bel), född 15, 18 eller 19 juni 1294 i Clermont, död 1 februari 1328 i Vincennes) var kung av Navarra 1322–1328 som Karl I, samt kung av Frankrike 1322–1328.

Biografi
Han var tredje sonen till Filip IV av Frankrike och Johanna I av Navarra och därmed bror till Ludvig X av Frankrike och Filip V av Frankrike.

Han inledde sin regering med intriger i Tyskland och Flandern, något som dock misslyckades.

Under hans regeringstid genomfördes flera viktiga reformer, bland annat vad gäller finansförvaltningen.

Med hans död i tuberkulos, 33 år gammal, utslocknade capetingernas huvudlinje.

Giftermål 
 1307 med Blanche av Burgund, (1296–1326).
 1322 med Maria av Luxemburg, (1305–1324).
 1325 med Jeanne av Evreux, (1310–1371).

Anfäder

Referenser 

 Elena Woodacre, The Queens Regnant of Navarre: Succession, Politics, and Partnership, 1274–1512

Externa länkar 
 

Frankrikes regenter
Huset Capet
Navarras regenter
Personer i Frankrike under 1200-talet
Personer i Frankrike under 1300-talet
Födda 1294
Avlidna 1328
Män
Personer från Clermont-Ferrand